Die Gauliga Ostmark 1938/39 war die erste Saison der österreichischen Handballer in der deutschen Feldhandball-Meisterschaft nach dem Anschluss Österreichs an das deutsche Reich.

Der Wiener AC (WAC) gewann die Gauliga und spielte an der Deutschen Feldhandball-Meisterschaft 1938/39.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit neun Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Tabelle

Einzelnachweise 

1938/39
Handballsaison 1938/39